Bonastre steht für:

 Bonastre (Tarragona), eine Gemeinde in der katalanischen Provinz Tarragona

Bonastre ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Bonastre (* 1992), spanische Hockeyspielerin
 Francesc Bonastre i Bertran (1944–2017), katalanischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Neus Ávila Bonastre (* 1971), spanische Tennisspielerin
 Silvia Bonastre (* 1981), spanische Hockeyspielerin